Slender ist ein relativer Begriff zur Thematik Slenderman und bedeutet:

 Slender Man, eine fiktive paranormale Gestalt
 Slender – The Eight Pages, ein Horror-Computerspiel
 Slender: The Arrival, der kostenpflichtige Nachfolger des oben genannten Horror-Computerspiels